Fontvieille (Bocas do Ródano)
 Fontvieille (Mónaco)